Лесной — посёлок в Троицком районе Алтайского края. Входит в состав Беловского сельсовета.

География 
Расположен на реке Боровлянка при впадении её в реку Большая Речка.

История 
Основан в 1907 г. В 1928 году кордон Загайновского лесничества состоял из 5 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении входил в состав Загайновского сельсовета Больше-Реченского района Бийского округа Сибирского края. Решением Троицкого райисполкома от 11 мая 1960 г. № 171 населённому пункту Загайновского лесхоза присвоено наименование посёлок Лесной.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 %.

Примечания 

Населённые пункты Троицкого района (Алтайский край)